

Codici 
 VAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vanimo (Papua Nuova Guinea)
 vai – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua vai

Geografia 
 Vai – spiaggia di Creta (Grecia)

Letteratura 
 Vai (The Perfect Crime) – romanzo di Henry Kane del 1961

Musica 
 Steve Vai – chitarrista statunitense
 Vai – singolo di Nino D'Angelo del 1986
 Vai – EP di Luca Napolitano del 2009
 Vai – singolo di Luca Napolitano del 2009

Altro 
 Vai – popolo africano
 VAI – Virgin Active Italia, acronimo italiano della multinazionale Virgin Active